Санджу:

 Санджу — город в провинции Кёнсан-Пукто, Южная Корея.
 Санджу Санму Феникс — южнокорейский футбольный клуб из города Санджу.